Aleksandr Konstantinovič Glazunov, compositore e direttore d'orchestra russo
3616 Glazunov, asteroide a lui dedicato